Алекса́ндр Иса́ков:
 Исаков, Александр Варфоломеевич (1911—1983) — танкист, Герой Советского Союза.
 
 Исаков, Александр Семёнович (1864—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.